|-
|(16501)||1990 SX13|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,134|| align=right|1,82|| align=right|3,357||MBA||23. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16502)||1990 SB14|| align=right|14,3|| align=right|2,953|| align=right|0,101|| align=right|1,18|| align=right|5,075||MBA||23. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16503)||1990 TY|| align=right|13,5|| align=right|2,314|| align=right|0,246|| align=right|22,24|| align=right|3,519||MBA||15. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(16504)||1990 TR5|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,256|| align=right|5,84|| align=right|3,419||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|16505 Sulzer||1990 TB13|| align=right|13,6|| align=right|2,993|| align=right|0,077|| align=right|10,66|| align=right|5,176||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(16506)||1990 UH1|| align=right|14,1|| align=right|2,364|| align=right|0,245|| align=right|9,55|| align=right|3,633||MBA||20. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|16507 Fuuren||1990 UM2|| align=right|12,6|| align=right|3,021|| align=right|0,118|| align=right|11,18|| align=right|5,249||MBA||24. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16508)||1990 UB3|| align=right|14,5|| align=right|2,272|| align=right|0,166|| align=right|2,40|| align=right|3,424||MBA||19. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(16509)||1990 UE4|| align=right|13,8|| align=right|3,147|| align=right|0,153|| align=right|6,19|| align=right|5,582||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16510)||1990 UL4|| align=right|14,5|| align=right|2,290|| align=right|0,047|| align=right|7,14|| align=right|3,464||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16511)||1990 UR4|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,073|| align=right|6,33|| align=right|3,529||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16512)||1990 VQ4|| align=right|15,1|| align=right|2,325|| align=right|0,077|| align=right|7,06|| align=right|3,545||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16513)||1990 VP6|| align=right|12,9|| align=right|2,590|| align=right|0,059|| align=right|12,75|| align=right|4,168||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|16514 Stevelia||1990 VZ6|| align=right|12,7|| align=right|3,122|| align=right|0,199|| align=right|8,49|| align=right|5,517||MBA||11. november 1990||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|16515 Usmanʹgrad||1990 VN14|| align=right|12,6|| align=right|3,168|| align=right|0,170|| align=right|2,24|| align=right|5,639||MBA||15. november 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(16516)||1990 VR14|| align=right|14,3|| align=right|2,289|| align=right|0,154|| align=right|3,42|| align=right|3,463||MBA||15. november 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(16517)||1990 WD|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,220|| align=right|7,19|| align=right|3,439||MBA||19. november 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|16518 Akihikoito||1990 WF|| align=right|13,5|| align=right|2,255|| align=right|0,144|| align=right|4,53|| align=right|3,386||MBA||16. november 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(16519)||1990 WV|| align=right|16,1|| align=right|2,249|| align=right|0,158|| align=right|5,69|| align=right|3,371||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16520)||1990 WO3|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,161|| align=right|4,92|| align=right|3,433||MBA||21. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16521)||1990 WR5|| align=right|13,9|| align=right|3,001|| align=right|0,095|| align=right|10,10|| align=right|5,197||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|16522 Tell||1991 AJ3|| align=right|13,0|| align=right|3,185|| align=right|0,052|| align=right|14,62|| align=right|5,683||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16523)||1991 BP|| align=right|12,9|| align=right|2,651|| align=right|0,121|| align=right|12,55|| align=right|4,316||MBA||19. januar 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|16524 Hausmann||1991 BB3|| align=right|14,8|| align=right|2,434|| align=right|0,127|| align=right|1,31|| align=right|3,796||MBA||17. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|16525 Shumarinaiko||1991 CU2|| align=right|13,3|| align=right|2,399|| align=right|0,141|| align=right|2,44|| align=right|3,715||MBA||14. februar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16526)||1991 DC|| align=right|14,0|| align=right|2,363|| align=right|0,171|| align=right|3,59|| align=right|3,631||MBA||17. februar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(16527)||1991 DH1|| align=right|12,8|| align=right|2,589|| align=right|0,156|| align=right|12,84|| align=right|4,164||MBA||18. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|16528 Terakado||1991 GV|| align=right|12,6|| align=right|2,533|| align=right|0,210|| align=right|9,17|| align=right|4,030||MBA||2. april 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|16529 Dangoldin||1991 GO1|| align=right|13,7|| align=right|2,341|| align=right|0,315|| align=right|22,70|| align=right|3,581||MBA||9. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16530)||1991 GR7|| align=right|14,8|| align=right|2,258|| align=right|0,069|| align=right|5,02|| align=right|3,392||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16531)||1991 GO8|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,089|| align=right|2,71|| align=right|4,142||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16532)||1991 LY|| align=right|12,9|| align=right|2,631|| align=right|0,182|| align=right|15,76|| align=right|4,266||MBA||14. junij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16533)||1991 LA1|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,131|| align=right|14,52|| align=right|4,152||MBA||14. junij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16534)||1991 NB1|| align=right|14,3|| align=right|2,472|| align=right|0,246|| align=right|7,66|| align=right|3,887||MBA||10. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16535)||1991 NF3|| align=right|13,4|| align=right|2,643|| align=right|0,207|| align=right|11,81|| align=right|4,297||MBA||4. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16536)||1991 PV1|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,165|| align=right|6,55|| align=right|4,305||MBA||10. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16537)||1991 PF11|| align=right|13,2|| align=right|2,755|| align=right|0,131|| align=right|8,39|| align=right|4,572||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16538)||1991 PO12|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,172|| align=right|5,12|| align=right|3,418||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16539)||1991 PY12|| align=right|13,2|| align=right|2,689|| align=right|0,181|| align=right|12,27|| align=right|4,408||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16540)||1991 PO16|| align=right|13,6|| align=right|2,673|| align=right|0,163|| align=right|13,30|| align=right|4,371||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16541)||1991 PW18|| align=right|13,1|| align=right|2,899|| align=right|0,063|| align=right|1,74|| align=right|4,936||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16542)||1991 PK31|| align=right|13,6|| align=right|3,178|| align=right|0,184|| align=right|12,98|| align=right|5,665||MBA||14. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16543)||1991 RC2|| align=right|14,0|| align=right|2,321|| align=right|0,128|| align=right|7,39|| align=right|3,535||MBA||5. september 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|16544 Hochlehnert||1991 RA3|| align=right|14,4|| align=right|2,856|| align=right|0,076|| align=right|4,92|| align=right|4,827||MBA||9. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(16545)||1991 RN4|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,233|| align=right|6,28|| align=right|3,674||MBA||9. september 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16546)||1991 RP5|| align=right|12,6|| align=right|3,195|| align=right|0,133|| align=right|21,89|| align=right|5,710||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16547)||1991 RS7|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,112|| align=right|8,52|| align=right|4,578||MBA||7. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16548)||1991 RR9|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,250|| align=right|3,29|| align=right|3,584||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16549)||1991 RE10|| align=right|13,1|| align=right|2,778|| align=right|0,207|| align=right|6,86|| align=right|4,630||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16550)||1991 RB13|| align=right|14,3|| align=right|2,784|| align=right|0,234|| align=right|7,68|| align=right|4,645||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16551)||1991 RT14|| align=right|13,2|| align=right|2,770|| align=right|0,106|| align=right|15,28|| align=right|4,609||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16552)||1991 SB|| align=right|13,8|| align=right|2,421|| align=right|0,134|| align=right|2,49|| align=right|3,767||MBA||16. september 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16553)||1991 TL14|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,150|| align=right|6,42|| align=right|3,371||MBA||7. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(16554)||1991 UE2|| align=right|13,7|| align=right|2,560|| align=right|0,088|| align=right|3,68|| align=right|4,096||MBA||29. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16555)||1991 US3|| align=right|13,4|| align=right|2,579|| align=right|0,163|| align=right|15,58|| align=right|4,142||MBA||31. oktober 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16556)||1991 VQ1|| align=right|13,3|| align=right|2,281|| align=right|0,208|| align=right|7,35|| align=right|3,445||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16557)||1991 VE2|| align=right|12,9|| align=right|2,551|| align=right|0,100|| align=right|14,73|| align=right|4,073||MBA||9. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16558)||1991 VQ2|| align=right|13,3|| align=right|2,343|| align=right|0,244|| align=right|23,95|| align=right|3,585||MBA||1. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16559)||1991 VA3|| align=right|12,9|| align=right|2,602|| align=right|0,216|| align=right|11,46|| align=right|4,198||MBA||9. november 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(16560)||1991 VZ5|| align=right|10,9|| align=right|5,079|| align=right|0,041|| align=right|15,30|| align=right|11,45||JUT||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|16561 Rawls||1991 VP7|| align=right|13,7|| align=right|2,934|| align=right|0,047|| align=right|14,21|| align=right|5,025||MBA||3. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16562)||1992 AV1|| align=right|14,5|| align=right|1,947|| align=right|0,074|| align=right|24,77|| align=right|2,716||MBA||9. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16563)||1992 BF2|| align=right|12,8|| align=right|3,129|| align=right|0,095|| align=right|12,51|| align=right|5,535||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16564)||1992 BK2|| align=right|12,9|| align=right|2,981|| align=right|0,083|| align=right|10,34|| align=right|5,145||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16565)||1992 CZ1|| align=right|12,3|| align=right|3,137|| align=right|0,136|| align=right|3,55|| align=right|5,556||MBA||12. februar 1992||Merida||O. A. Naranjo; J. Stock
|-
|(16566)||1992 CZ2|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,141|| align=right|4,61|| align=right|3,448||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16567)||1992 CQ3|| align=right|15,1|| align=right|2,258|| align=right|0,108|| align=right|4,03|| align=right|3,393||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16568)||1992 DX5|| align=right|13,1|| align=right|3,249|| align=right|0,104|| align=right|2,62|| align=right|5,857||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16569)||1992 DA10|| align=right|13,9|| align=right|3,175|| align=right|0,176|| align=right|4,22|| align=right|5,657||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16570)||1992 DE11|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,152|| align=right|3,02|| align=right|3,629||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16571)||1992 EE|| align=right|14,8|| align=right|2,345|| align=right|0,166|| align=right|6,49|| align=right|3,590||MBA||2. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16572)||1992 EU5|| align=right|12,4|| align=right|3,089|| align=right|0,163|| align=right|4,34|| align=right|5,427||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16573)||1992 EC10|| align=right|12,8|| align=right|3,045|| align=right|0,141|| align=right|12,62|| align=right|5,312||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16574)||1992 EU10|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,076|| align=right|5,22|| align=right|3,451||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16575)||1992 EH11|| align=right|13,8|| align=right|3,121|| align=right|0,142|| align=right|2,17|| align=right|5,513||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16576)||1992 EY11|| align=right|13,7|| align=right|3,196|| align=right|0,127|| align=right|2,54|| align=right|5,714||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16577)||1992 ET23|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,123|| align=right|2,88|| align=right|3,413||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16578)||1992 FM1|| align=right|13,2|| align=right|2,264|| align=right|0,116|| align=right|24,72|| align=right|3,405||MBA||29. marec 1992||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(16579)||1992 GO|| align=right|13,5|| align=right|2,680|| align=right|0,161|| align=right|13,43|| align=right|4,387||MBA||3. april 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16580)||1992 HA|| align=right|13,9|| align=right|2,310|| align=right|0,078|| align=right|7,06|| align=right|3,510||MBA||21. april 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16581)||1992 JF3|| align=right|14,4|| align=right|2,355|| align=right|0,196|| align=right|2,10|| align=right|3,613||MBA||8. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16582)||1992 JS3|| align=right|14,3|| align=right|2,392|| align=right|0,135|| align=right|6,95|| align=right|3,700||MBA||11. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16583)||1992 OH2|| align=right|12,1|| align=right|3,234|| align=right|0,045|| align=right|22,67|| align=right|5,814||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16584)||1992 PM|| align=right|14,9|| align=right|2,439|| align=right|0,169|| align=right|2,33|| align=right|3,808||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16585)||1992 QR|| align=right|14,0|| align=right|1,924|| align=right|0,105|| align=right|23,00|| align=right|2,668||MBA||23. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16586)||1992 RZ6|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,168|| align=right|3,83|| align=right|4,079||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16587)||1992 SE|| align=right|14,3|| align=right|2,568|| align=right|0,281|| align=right|12,87|| align=right|4,113||MBA||21. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|16588 Johngee||1992 ST|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,392|| align=right|8,18|| align=right|4,086||MBA||23. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|16589 Hastrup||1992 SL1|| align=right|14,5|| align=right|1,934|| align=right|0,079|| align=right|20,02|| align=right|2,690||MBA||24. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|16590 Brunowalter||1992 SM2|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,111|| align=right|12,70|| align=right|4,031||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(16591)||1992 SY17|| align=right|14,3|| align=right|2,290|| align=right|0,281|| align=right|8,43|| align=right|3,464||MBA||30. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16592)||1992 TM1|| align=right|12,6|| align=right|2,618|| align=right|0,100|| align=right|12,23|| align=right|4,234||MBA||3. oktober 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16593)||1992 UB3|| align=right|13,2|| align=right|2,654|| align=right|0,123|| align=right|13,18|| align=right|4,323||MBA||25. oktober 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(16594)||1992 UL4|| align=right|12,8|| align=right|2,607|| align=right|0,037|| align=right|10,70|| align=right|4,208||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16595)||1992 UU6|| align=right|13,4|| align=right|2,565|| align=right|0,160|| align=right|13,22|| align=right|4,107||MBA||20. oktober 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|16596 Stevenstrauss||1992 UN7|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,155|| align=right|2,14|| align=right|3,689||MBA||18. oktober 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16597)||1992 YU1|| align=right|13,6|| align=right|2,723|| align=right|0,086|| align=right|5,13|| align=right|4,493||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16598)||1992 YC2|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,221|| align=right|1,63|| align=right|4,238||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|16599 Shorland||1993 BR2|| align=right|13,6|| align=right|2,865|| align=right|0,199|| align=right|4,68|| align=right|4,849||MBA||20. januar 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(16600)||1993 DQ|| align=right|13,9|| align=right|2,164|| align=right|0,126|| align=right|2,62|| align=right|3,182||MBA||21. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16601)||1993 FQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,395|| align=right|0,100|| align=right|6,85|| align=right|3,706||MBA||25. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16602)||1993 FY3|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,124|| align=right|3,46|| align=right|3,433||MBA||17. marec 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(16603)||1993 FG6|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,212|| align=right|2,07|| align=right|5,144||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16604)||1993 FQ10|| align=right|13,2|| align=right|2,964|| align=right|0,107|| align=right|10,32|| align=right|5,103||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16605)||1993 FR10|| align=right|14,1|| align=right|2,359|| align=right|0,113|| align=right|5,94|| align=right|3,622||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16606)||1993 FH11|| align=right|14,1|| align=right|2,400|| align=right|0,152|| align=right|10,67|| align=right|3,717||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16607)||1993 FN12|| align=right|13,1|| align=right|3,210|| align=right|0,118|| align=right|5,66|| align=right|5,749||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16608)||1993 FA23|| align=right|13,2|| align=right|3,021|| align=right|0,045|| align=right|5,51|| align=right|5,249||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16609)||1993 FB23|| align=right|13,9|| align=right|3,224|| align=right|0,082|| align=right|5,88|| align=right|5,788||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16610)||1993 FV23|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,163|| align=right|3,74|| align=right|4,239||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16611)||1993 FY23|| align=right|14,0|| align=right|2,865|| align=right|0,154|| align=right|2,50|| align=right|4,848||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16612)||1993 FF25|| align=right|15,2|| align=right|2,285|| align=right|0,098|| align=right|5,00|| align=right|3,454||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16613)||1993 FD28|| align=right|13,9|| align=right|3,046|| align=right|0,024|| align=right|7,65|| align=right|5,315||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16614)||1993 FS35|| align=right|13,3|| align=right|3,060|| align=right|0,050|| align=right|3,57|| align=right|5,353||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16615)||1993 FW40|| align=right|13,8|| align=right|3,230|| align=right|0,155|| align=right|2,17|| align=right|5,804||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16616)||1993 FB44|| align=right|13,5|| align=right|2,864|| align=right|0,053|| align=right|1,52|| align=right|4,847||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16617)||1993 FC48|| align=right|15,8|| align=right|2,154|| align=right|0,160|| align=right|00,74|| align=right|3,160||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16618)||1993 FX52|| align=right|15,5|| align=right|2,173|| align=right|0,092|| align=right|4,52|| align=right|3,203||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16619)||1993 FR58|| align=right|14,0|| align=right|2,833|| align=right|0,091|| align=right|1,02|| align=right|4,767||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16620)||1993 FE78|| align=right|14,4|| align=right|3,225|| align=right|0,145|| align=right|1,27|| align=right|5,790||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16621)||1993 FA84|| align=right|14,0|| align=right|2,759|| align=right|0,166|| align=right|9,78|| align=right|4,582||MBA||23. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16622)||1993 GG1|| align=right|12,9|| align=right|3,137|| align=right|0,096|| align=right|6,34|| align=right|5,556||MBA||15. april 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16623)||1993 GM1|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,146|| align=right|4,25|| align=right|5,610||MBA||14. april 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16624)||1993 HX|| align=right|13,9|| align=right|2,409|| align=right|0,045|| align=right|3,06|| align=right|3,739||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16625)||1993 HG1|| align=right|14,7|| align=right|2,150|| align=right|0,084|| align=right|3,14|| align=right|3,151||MBA||20. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|16626 Thumper||1993 HJ3|| align=right|13,6|| align=right|2,900|| align=right|0,033|| align=right|3,21|| align=right|4,938||MBA||20. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16627)||1993 JK|| align=right|14,1|| align=right|2,221|| align=right|0,139|| align=right|4,49|| align=right|3,309||MBA||14. maj 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16628)||1993 KF|| align=right|12,1|| align=right|3,011|| align=right|0,073|| align=right|11,03|| align=right|5,223||MBA||16. maj 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16629)||1993 LK1|| align=right|14,5|| align=right|2,245|| align=right|0,210|| align=right|5,42|| align=right|3,364||MBA||15. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16630)||1993 NZ1|| align=right|12,8|| align=right|3,077|| align=right|0,131|| align=right|9,21|| align=right|5,396||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16631)||1993 OY3|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,071|| align=right|2,95|| align=right|3,461||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16632)||1993 OH4|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,072|| align=right|1,23|| align=right|3,481||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16633)||1993 OV5|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,086|| align=right|3,74|| align=right|3,392||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16634)||1993 OD8|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,221|| align=right|2,86|| align=right|3,352||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16635)||1993 QO|| align=right|13,9|| align=right|2,300|| align=right|0,285|| align=right|21,94|| align=right|3,487||MBA||20. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16636)||1993 QP|| align=right|18,7|| align=right|2,307|| align=right|0,471|| align=right|7,25|| align=right|3,504||AMR||23. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(16637)||1993 QP2|| align=right|14,1|| align=right|2,338|| align=right|0,114|| align=right|4,50|| align=right|3,574||MBA||16. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16638)||1993 QN3|| align=right|13,8|| align=right|2,701|| align=right|0,056|| align=right|4,83|| align=right|4,437||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16639)||1993 QD4|| align=right|14,5|| align=right|2,296|| align=right|0,119|| align=right|2,70|| align=right|3,479||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16640)||1993 QU9|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,150|| align=right|7,29|| align=right|3,599||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|16641 Esteban||1993 QH10|| align=right|13,0|| align=right|2,317|| align=right|0,144|| align=right|20,64|| align=right|3,526||MBA||16. avgust 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(16642)||1993 RK4|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,120|| align=right|1,80|| align=right|3,802||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16643)||1993 RV15|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,089|| align=right|7,73|| align=right|3,461||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(16644)||1993 SH1|| align=right|13,9|| align=right|2,306|| align=right|0,149|| align=right|6,75|| align=right|3,500||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16645)||1993 SP3|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,193|| align=right|3,73|| align=right|3,525||MBA||22. september 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(16646)||1993 SJ5|| align=right|13,3|| align=right|2,346|| align=right|0,079|| align=right|6,57|| align=right|3,593||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16647)||1993 SQ6|| align=right|14,4|| align=right|2,372|| align=right|0,055|| align=right|4,56|| align=right|3,654||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16648)||1993 SH7|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,107|| align=right|4,30|| align=right|3,520||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16649)||1993 TY1|| align=right|14,8|| align=right|2,299|| align=right|0,153|| align=right|6,92|| align=right|3,485||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16650)||1993 TE3|| align=right|13,3|| align=right|2,307|| align=right|0,119|| align=right|8,22|| align=right|3,504||MBA||11. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16651)||1993 TS11|| align=right|14,0|| align=right|2,291|| align=right|0,112|| align=right|6,20|| align=right|3,466||MBA||13. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16652)||1993 TT12|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,177|| align=right|4,20|| align=right|3,592||MBA||13. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16653)||1993 TP19|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,095|| align=right|6,05|| align=right|3,694||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16654)||1993 TY29|| align=right|14,8|| align=right|2,428|| align=right|0,142|| align=right|9,06|| align=right|3,783||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16655)||1993 TS33|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,118|| align=right|4,33|| align=right|3,700||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16656)||1993 TP37|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,081|| align=right|6,34|| align=right|3,760||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16657)||1993 UB|| align=right|16,9|| align=right|2,278|| align=right|0,461|| align=right|24,99|| align=right|3,438||AMR||23. oktober 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16658)||1993 UD1|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,174|| align=right|6,10|| align=right|3,566||MBA||26. oktober 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(16659)||1993 UH1|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,236|| align=right|22,92|| align=right|3,548||MBA||19. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16660)||1993 US7|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,083|| align=right|6,75|| align=right|3,709||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16661)||1993 VS1|| align=right|14,3|| align=right|2,394|| align=right|0,206|| align=right|2,44|| align=right|3,704||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16662)||1993 VU1|| align=right|13,1|| align=right|2,964|| align=right|0,161|| align=right|10,29|| align=right|5,103||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16663)||1993 VG4|| align=right|12,3|| align=right|3,018|| align=right|0,092|| align=right|9,19|| align=right|5,242||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16664)||1993 VO4|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,224|| align=right|5,89|| align=right|3,665||MBA||9. november 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16665)||1993 XK|| align=right|14,9|| align=right|2,401|| align=right|0,114|| align=right|5,42|| align=right|3,719||MBA||8. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16666 Liroma||1993 XL1|| align=right|12,8|| align=right|2,355|| align=right|0,239|| align=right|23,07|| align=right|3,612||MBA||7. december 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(16667)||1993 XM1|| align=right|10,9|| align=right|5,226|| align=right|0,198|| align=right|16,69|| align=right|11,95||JUT||10. december 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16668)||1993 XN1|| align=right|12,9|| align=right|2,587|| align=right|0,150|| align=right|16,45|| align=right|4,160||MBA||15. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16669 Rionuevo||1993 XK3|| align=right|13,9|| align=right|1,934|| align=right|0,085|| align=right|24,61|| align=right|2,689||MBA||8. december 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(16670)||1994 AS2|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,213|| align=right|1,86|| align=right|3,787||MBA||14. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16671)||1994 AF3|| align=right|12,1|| align=right|3,058|| align=right|0,186|| align=right|11,49|| align=right|5,346||MBA||13. januar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|16672 Bedini||1994 BA1|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,137|| align=right|6,65|| align=right|4,138||MBA||17. januar 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(16673)||1994 BF1|| align=right|13,9|| align=right|2,425|| align=right|0,200|| align=right|3,70|| align=right|3,775||MBA||23. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16674)||1994 BK3|| align=right|13,9|| align=right|2,615|| align=right|0,082|| align=right|8,48|| align=right|4,228||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(16675)||1994 CY1|| align=right|14,1|| align=right|2,329|| align=right|0,086|| align=right|7,98|| align=right|3,553||MBA||8. februar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16676)||1994 CA5|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,213|| align=right|3,88|| align=right|4,182||MBA||11. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16677)||1994 CT11|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,090|| align=right|3,10|| align=right|4,366||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16678)||1994 CC18|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,175|| align=right|12,92|| align=right|4,104||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16679)||1994 EQ2|| align=right|12,9|| align=right|2,768|| align=right|0,094|| align=right|8,45|| align=right|4,603||MBA||14. marec 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16680)||1994 EP3|| align=right|12,9|| align=right|2,680|| align=right|0,175|| align=right|14,11|| align=right|4,387||MBA||14. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16681)||1994 EV7|| align=right|14,5|| align=right|1,894|| align=right|0,064|| align=right|23,42|| align=right|2,606||MBA||11. marec 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|16682 Donati||1994 FB|| align=right|15,2|| align=right|2,244|| align=right|0,051|| align=right|2,29|| align=right|3,361||MBA||18. marec 1994||Sormano||M. Cavagna; V. Giuliani
|-
|16683 Alepieri||1994 JY|| align=right|13,8|| align=right|3,036|| align=right|0,121|| align=right|3,90|| align=right|5,290||MBA||3. maj 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(16684)||1994 JQ1|| align=right|6,9|| align=right|44,38|| align=right|0,054|| align=right|3,74|| align=right|296||CBW||11. maj 1994||La Palma||M. J. Irwin; A. Zytkow
|-
|(16685)||1994 JU8|| align=right|13,8|| align=right|2,523|| align=right|0,125|| align=right|15,80|| align=right|4,007||MBA||8. maj 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16686)||1994 PL9|| align=right|12,9|| align=right|3,169|| align=right|0,089|| align=right|10,18|| align=right|5,641||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16687)||1994 PN20|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,191|| align=right|00,42|| align=right|3,708||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16688)||1994 PN21|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,167|| align=right|2,30|| align=right|5,440||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16689)||1994 PZ26|| align=right|12,7|| align=right|3,156|| align=right|0,157|| align=right|11,61|| align=right|5,607||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16690)||1994 UR6|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,153|| align=right|2,31|| align=right|3,271||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16691)||1994 VS|| align=right|15,0|| align=right|2,225|| align=right|0,059|| align=right|4,88|| align=right|3,318||MBA||3. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16692)||1994 VO1|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,151|| align=right|1,35|| align=right|3,270||MBA||3. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16693 Moseley||1994 YC2|| align=right|13,5|| align=right|2,658|| align=right|0,183|| align=right|11,25|| align=right|4,334||MBA||26. december 1994||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(16694)||1995 AJ|| align=right|13,2|| align=right|2,238|| align=right|0,208|| align=right|6,43|| align=right|3,348||MBA||2. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16695)||1995 AM|| align=right|16,6|| align=right|2,159|| align=right|0,359|| align=right|4,79|| align=right|3,172||MBA||7. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16696)||1995 BE7|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,144|| align=right|3,35|| align=right|3,837||MBA||28. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16697)||1995 CQ|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,181|| align=right|4,30|| align=right|3,530||MBA||1. februar 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16698)||1995 CX|| align=right|13,2|| align=right|2,373|| align=right|0,219|| align=right|13,03|| align=right|3,655||MBA||3. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16699)||1995 DC|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,236|| align=right|5,34|| align=right|4,172||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|16700 Seiwa||1995 DZ|| align=right|14,3|| align=right|2,274|| align=right|0,068|| align=right|3,83|| align=right|3,428||MBA||22. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16701)||1995 DH4|| align=right|14,5|| align=right|2,398|| align=right|0,139|| align=right|6,27|| align=right|3,713||MBA||21. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16702)||1995 DZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,126|| align=right|2,63|| align=right|3,724||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16703)||1995 ER7|| align=right|14,3|| align=right|2,441|| align=right|0,173|| align=right|8,94|| align=right|3,814||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16704)||1995 ED8|| align=right|13,9|| align=right|2,339|| align=right|0,215|| align=right|22,91|| align=right|3,577||MBA||7. marec 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|16705 Reinhardt||1995 EO8|| align=right|14,4|| align=right|2,480|| align=right|0,100|| align=right|7,04|| align=right|3,906||MBA||4. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|16706 Svojsík||1995 OE1|| align=right|14,9|| align=right|2,862|| align=right|0,067|| align=right|2,50|| align=right|4,841||MBA||30. julij 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(16707)||1995 QP10|| align=right|13,7|| align=right|3,097|| align=right|0,119|| align=right|13,40|| align=right|5,449||MBA||19. avgust 1995||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(16708)||1995 SP1|| align=right|13,3|| align=right|3,129|| align=right|0,207|| align=right|25,83|| align=right|5,535||MBA||21. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(16709)||1995 SH5|| align=right|14,1|| align=right|2,988|| align=right|0,107|| align=right|00,68|| align=right|5,164||MBA||29. september 1995||Kleť||J. Tichá
|-
|(16710)||1995 SL20|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,176|| align=right|7,10|| align=right|3,537||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16711)||1995 SM29|| align=right|13,3|| align=right|3,188|| align=right|0,174|| align=right|2,81|| align=right|5,691||MBA||26. september 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(16712)||1995 SW29|| align=right|12,8|| align=right|3,143|| align=right|0,205|| align=right|25,56|| align=right|5,572||MBA||30. september 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(16713)||1995 SV52|| align=right|13,0|| align=right|3,150|| align=right|0,151|| align=right|7,11|| align=right|5,591||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|16714 Arndt||1995 SM54|| align=right|13,7|| align=right|2,861|| align=right|0,083|| align=right|3,27|| align=right|4,839||MBA||21. september 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|16715 Trettenero||1995 UN5|| align=right|14,3|| align=right|3,162|| align=right|0,183|| align=right|9,38|| align=right|5,622||MBA||20. oktober 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(16716)||1995 UX6|| align=right|15,1|| align=right|3,103|| align=right|0,183|| align=right|2,03|| align=right|5,466||MBA||21. oktober 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(16717)||1995 UJ8|| align=right|13,3|| align=right|3,183|| align=right|0,173|| align=right|11,48|| align=right|5,679||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16718)||1995 UA9|| align=right|13,3|| align=right|3,068|| align=right|0,086|| align=right|4,39|| align=right|5,372||MBA||30. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16719)||1995 UF45|| align=right|12,7|| align=right|3,107|| align=right|0,177|| align=right|2,43|| align=right|5,477||MBA||28. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16720)||1995 WT|| align=right|12,1|| align=right|3,119|| align=right|0,234|| align=right|7,39|| align=right|5,507||MBA||17. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16721)||1995 WF3|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,228|| align=right|11,55|| align=right|4,334||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16722)||1995 WG7|| align=right|12,6|| align=right|3,136|| align=right|0,224|| align=right|17,79|| align=right|5,552||MBA||24. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16723)||1995 WX8|| align=right|13,9|| align=right|3,168|| align=right|0,189|| align=right|2,23|| align=right|5,638||MBA||27. november 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(16724)||1995 YV3|| align=right|14,1|| align=right|2,792|| align=right|0,440|| align=right|29,79|| align=right|4,664||MBA||28. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16725)||1996 CE3|| align=right|13,0|| align=right|2,669|| align=right|0,055|| align=right|21,91|| align=right|4,361||MBA||15. februar 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(16726)||1996 DC|| align=right|13,8|| align=right|2,270|| align=right|0,101|| align=right|6,61|| align=right|3,419||MBA||18. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16727)||1996 EK2|| align=right|15,2|| align=right|2,171|| align=right|0,191|| align=right|2,92|| align=right|3,199||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(16728)||1996 GB18|| align=right|14,8|| align=right|2,188|| align=right|0,054|| align=right|5,30|| align=right|3,235||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16729)||1996 GA19|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,057|| align=right|4,39|| align=right|3,413||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|16730 Nijisseiki||1996 HJ1|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,215|| align=right|1,62|| align=right|3,629||MBA||17. april 1996||Saji||Saji
|-
|16731 Mitsumata||1996 HK1|| align=right|15,2|| align=right|2,225|| align=right|0,094|| align=right|6,88|| align=right|3,319||MBA||17. april 1996||Saji||Saji
|-
|(16732)||1996 HZ16|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,197|| align=right|1,15|| align=right|4,588||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16733)||1996 HM22|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,166|| align=right|2,76|| align=right|3,437||MBA||22. april 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(16734)||1996 HZ22|| align=right|14,6|| align=right|2,182|| align=right|0,072|| align=right|6,16|| align=right|3,223||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16735)||1996 JJ|| align=right|14,4|| align=right|2,256|| align=right|0,222|| align=right|6,76|| align=right|3,389||MBA||8. maj 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16736)||1996 JW2|| align=right|14,8|| align=right|2,473|| align=right|0,076|| align=right|8,04|| align=right|3,887||MBA||13. maj 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(16737)||1996 KN1|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,091|| align=right|7,57|| align=right|3,444||MBA||24. maj 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(16738)||1996 KQ1|| align=right|16,9|| align=right|2,333|| align=right|0,196|| align=right|9,58|| align=right|3,563||MBA||19. maj 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16739)||1996 KX2|| align=right|13,3|| align=right|2,651|| align=right|0,132|| align=right|12,03|| align=right|4,316||MBA||24. maj 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16740)||1996 KT8|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,146|| align=right|5,70|| align=right|3,465||MBA||22. maj 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16741)||1996 NZ3|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,091|| align=right|2,92|| align=right|3,829||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16742)||1996 ON|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,252|| align=right|3,82|| align=right|3,684||MBA||21. julij 1996||Kleť||Klet
|-
|(16743)||1996 OQ|| align=right|14,1|| align=right|2,439|| align=right|0,178|| align=right|1,69|| align=right|3,809||MBA||21. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|16744 Antonioleone||1996 OJ2|| align=right|14,4|| align=right|2,430|| align=right|0,257|| align=right|9,98|| align=right|3,787||MBA||23. julij 1996||San Marcello||L. Tesi
|-
|16745 Zappa||1996 PF5|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,140|| align=right|10,58|| align=right|4,257||MBA||9. avgust 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(16746)||1996 PW6|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,199|| align=right|1,72|| align=right|3,793||MBA||8. avgust 1996||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(16747)||1996 PS8|| align=right|14,7|| align=right|2,577|| align=right|0,106|| align=right|3,26|| align=right|4,135||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16748)||1996 PD9|| align=right|13,8|| align=right|2,914|| align=right|0,079|| align=right|3,08|| align=right|4,973||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16749)||1996 QE|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,150|| align=right|14,42|| align=right|4,133||MBA||16. avgust 1996||Sormano||P. Sicoli; V. Giuliani
|-
|16750 Marisandoz||1996 QL|| align=right|13,6|| align=right|2,635|| align=right|0,167|| align=right|4,83|| align=right|4,275||MBA||18. avgust 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov